Hieronim Florian Radziwiłł (1715-1760) – chorąży wielki litewski
 Hieronim Wincenty Radziwiłł (1759-1786) – podkomorzy wielki litewski, ordynat klecki
 Hieronim Mikołaj Radziwiłł (1885-1945) – ziemianin